Peter Scheibner ist der Name folgender Personen:

* Peter Scheibner (Boxer) (1946–1990), deutscher Boxer
 Peter Scheibner (Radsportler) (* 1959), deutscher Radrennfahrer